3 miejscowości w Polsce: 
 Łojewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław 
 Łojewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Damnica
 Łojewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Płoskinia

1 miejscowość w Rosji:
 Łojewo – dieriewnia w obwodzie smoleńskim.